100 легенд Футбольной лиги () — список «100 легендарных футболистов», составленный Футбольной лигой в 1998 году, в честь 100-летнего юбилея Футбольной лиги Англии. В него включались игроки вне зависимости от национальной принадлежности и гражданства, единственным критерием было выступление в рамках Футбольной лиги или Премьер-лиги.

Последним выступавшим игроком из этого списка был Райан Гиггз, объявивший о завершении карьеры игрока в 2014 году.

Список 100 легенд

Примечания 

Футбольные награды
Футбольные награды в Англии
Английская футбольная лига